Ле Гранд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Гранд, Жемаль (род. 1994) — пловец из Арубы, участник Олимпийских игр 2012 года.
 Ле Гранд, Федде (род. 1977) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер.